Хеге Риисе (; 18 июля 1969 год, Лёренскуг, Норвегия) — норвежская футболистка и футбольный тренер. Выступала за сборную Норвегии. Чемпионка мира и Олимпийская чемпионка.

Биография 
Одна из лучших футболистов своего поколения, она выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин , Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу среди женщин вместе с женской сборной Норвегии по футболу. Она ушла из международного футбола в сентябре 2004 года, сыграв 188 матчей за сборную и 58 голов.

Риисе завершила карьеру в конце сезона 2006 года, когда на ее счету 188 матчей за сборные, что является рекордом для всех норвежских футболистов. В 2007 году она стала главным тренером команды Стрёммен в высшей лиге Норвегии среди женщин Топпсерие.

28 января 2009 года Риисе была назначена помощником тренера женской сборной США.

Примечания

Ссылки 
 England Women’s coach profile: Hege Riise — The FA

Футболистки Норвегии
Игроки женской сборной Норвегии по футболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года